Can Merla és una masia situada al municipi de Breda, a la comarca catalana de la Selva.

Referències 

Merla